Nieuwdorp (Zeeland), dorp in de gemeente Borsele in de Nederlandse provincie Zeeland
Nieuwdorp (Stein), wijk van het dorp Stein in Nederlandse provincie Limburg
Neudorf (België), Nederlands ook wel Nieudorp, in de gemeente Raeren in de Belgische provincie Luik